Les Vendanges est un livre de Bernard Clavel.
 Les Vendanges (The Vintage) est un film américain réalisé par Jeffrey Hayden en 1957.
 Les Vendanges (La Vendimia) est un carton pour tapisserie de Francisco de Goya